Fouladougou és una regió del Casamance, al Senegal, entre el riu Gàmbia i el riu Casamance, al sud de la part central de Gàmbia. Al  la regió tenia un rei. El 1886 aquest rei era Moussa Malo,que per por de Mahmadou Lamine va prometre ajut als francesos contra el marabut; derrotat aquest darrer, el territori va quedar sota protectorat francès.

Referències 
 Histoire de la conquête du Soudan français (1878-1899)" pel Tinent Gatelet

Geografia del Senegal